Boezem (water), deel van een boezem bij aanwezigheid van een molengang
Diverse wateren zoals:
 Tussenboezem (Zoetermeer)
 Tussenboezem (Zevenhoven)
 Tussenboezem (Reeuwijk)